Europees Unitair Links/Noords Groen Links - een fractie in het Europees parlement
 Izquierda Unida (Argentinië) - was een politieke alliantie in Argentinië
 Izquierda Unida (Bolivia)
 Izquierda Unida (Chili)
 Izquierda Unida (Costa Rica)
 Izquierda Unida (Galicië) - een politieke alliantie in Galicië
 Izquierda Unida (Ecuador)
 Izquierda Unida (Paraguay)
 Izquierda Unida (Peru) - was een politieke alliantie in Peru
 Izquierda Unida (Spanje) - een politieke alliantie in Spanje
 Izquierda Unida (Venezuela)
 Verenigd Links - Feriene Lofts - een politieke partij in Friesland
 Verenigd Links (DDR) - was een politieke partij uit de voormalige DDR (1989-1990)
 Verenigd Links (Enkhuizen), een voormalige lokale politieke partij in de Nederlandse gemeente Enkhuizen
 Verenigd Links (San Marino) - een politieke alliantie in San Marino